Conostomum är ett släkte av bladmossor. Conostomum ingår i familjen Bartramiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Conostomum